|-
|(65251)||2002 FV14|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,131|| align=right|1,99|| align=right|3,790||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65252)||2002 FP24|| align=right|13,9|| align=right|3,230|| align=right|0,140|| align=right|17,92|| align=right|5,803||MBA||19. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65253)||2002 FO26|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,025|| align=right|14,96|| align=right|5,514||MBA||20. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65254)||2002 FY26|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,048|| align=right|11,53|| align=right|5,412||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65255)||2002 FM31|| align=right|15,5|| align=right|2,856|| align=right|0,103|| align=right|14,62|| align=right|4,826||MBA||20. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65256)||2002 FP34|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,039|| align=right|11,70|| align=right|5,423||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65257)||2002 FU36|| align=right|11,7|| align=right|5,162|| align=right|0,052|| align=right|18,52|| align=right|11,73||JUT||23. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65258)||2002 FH37|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,044|| align=right|11,60|| align=right|5,169||MBA||30. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65259)||2002 GP|| align=right|14,9|| align=right|2,989|| align=right|0,066|| align=right|11,86|| align=right|5,167||MBA||3. april 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(65260)||2002 GE2|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,172|| align=right|5,90|| align=right|3,548||MBA||6. april 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(65261)||2002 GC11|| align=right|14,8|| align=right|2,244|| align=right|0,224|| align=right|7,94|| align=right|3,362||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65262)||2002 GU12|| align=right|14,9|| align=right|2,959|| align=right|0,065|| align=right|3,94|| align=right|5,090||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65263)||2002 GA16|| align=right|17,3|| align=right|2,298|| align=right|0,178|| align=right|4,78|| align=right|3,483||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65264)||2002 GW16|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,209|| align=right|9,67|| align=right|5,602||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65265)||2002 GY16|| align=right|15,4|| align=right|2,887|| align=right|0,070|| align=right|2,39|| align=right|4,905||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65266)||2002 GL20|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,166|| align=right|17,02|| align=right|5,347||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65267)||2002 GR22|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,162|| align=right|8,28|| align=right|4,223||MBA||14. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65268)||2002 GP23|| align=right|17,2|| align=right|2,355|| align=right|0,153|| align=right|1,52|| align=right|3,614||MBA||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65269)||2002 GR34|| align=right|15,0|| align=right|3,204|| align=right|0,125|| align=right|6,19|| align=right|5,733||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65270)||2002 GC38|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,191|| align=right|5,81|| align=right|3,457||MBA||3. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65271)||2002 GD39|| align=right|16,4|| align=right|2,755|| align=right|0,088|| align=right|13,96|| align=right|4,572||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65272)||2002 GE41|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,125|| align=right|15,98|| align=right|5,740||MBA||4. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65273)||2002 GN45|| align=right|14,5|| align=right|3,470|| align=right|0,051|| align=right|5,14|| align=right|6,464||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65274)||2002 GM55|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,129|| align=right|3,08|| align=right|3,551||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65275)||2002 GN55|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,191|| align=right|5,36|| align=right|3,494||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65276)||2002 GR78|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,168|| align=right|4,67|| align=right|3,454||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65277)||2002 GL80|| align=right|17,6|| align=right|2,219|| align=right|0,244|| align=right|5,58|| align=right|3,306||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65278)||2002 GW101|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,059|| align=right|10,94|| align=right|5,806||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65279)||2002 GJ108|| align=right|15,6|| align=right|2,974|| align=right|0,093|| align=right|9,41|| align=right|5,127||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65280)||2002 GK113|| align=right|15,9|| align=right|3,162|| align=right|0,185|| align=right|10,62|| align=right|5,621||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65281)||2002 GM121|| align=right|12,0|| align=right|5,110|| align=right|0,063|| align=right|23,20|| align=right|11,55||JUT||10. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65282)||2002 GW148|| align=right|16,8|| align=right|2,565|| align=right|0,135|| align=right|3,20|| align=right|4,107||MBA||14. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65283)||2002 GT172|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,126|| align=right|1,19|| align=right|4,001||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65284)||2002 HE1|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,021|| align=right|4,01|| align=right|4,429||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65285)||2002 HU1|| align=right|16,0|| align=right|2,801|| align=right|0,039|| align=right|4,70|| align=right|4,686||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65286)||2002 HC8|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,080|| align=right|5,50|| align=right|3,656||MBA||21. april 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65287)||2002 HL11|| align=right|15,6|| align=right|2,662|| align=right|0,098|| align=right|14,93|| align=right|4,342||MBA||22. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65288)||2002 HW13|| align=right|16,7|| align=right|1,921|| align=right|0,056|| align=right|22,80|| align=right|2,662||MBA||21. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65289)||2002 JX|| align=right|16,5|| align=right|2,531|| align=right|0,126|| align=right|14,31|| align=right|4,025||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(65290)||2002 JA4|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,025|| align=right|22,72|| align=right|4,310||MBA||5. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65291)||2002 JX11|| align=right|16,8|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|4,71|| align=right|3,484||MBA||6. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65292)||2002 JA15|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,160|| align=right|2,95|| align=right|4,143||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65293)||2002 JM18|| align=right|16,8|| align=right|2,441|| align=right|0,205|| align=right|3,53|| align=right|3,814||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65294)||2002 JJ22|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,109|| align=right|8,83|| align=right|4,572||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65295)||2002 JC24|| align=right|16,3|| align=right|2,755|| align=right|0,029|| align=right|3,39|| align=right|4,573||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65296)||2002 JS25|| align=right|15,1|| align=right|2,983|| align=right|0,084|| align=right|10,12|| align=right|5,152||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65297)||2002 JB31|| align=right|15,2|| align=right|3,291|| align=right|0,232|| align=right|3,29|| align=right|5,969||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65298)||2002 JA39|| align=right|15,1|| align=right|2,922|| align=right|0,022|| align=right|14,09|| align=right|4,993||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65299)||2002 JZ41|| align=right|16,3|| align=right|2,586|| align=right|0,207|| align=right|5,22|| align=right|4,157||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65300)||2002 JT44|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,065|| align=right|19,48|| align=right|5,694||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65301)||2002 JP48|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,164|| align=right|1,54|| align=right|3,612||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65302)||2002 JB49|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,098|| align=right|7,38|| align=right|5,487||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65303)||2002 JP52|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,148|| align=right|0,37|| align=right|3,843||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65304)||2002 JT52|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,025|| align=right|6,77|| align=right|3,621||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65305)||2002 JC60|| align=right|17,3|| align=right|2,323|| align=right|0,155|| align=right|3,21|| align=right|3,540||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65306)||2002 JL63|| align=right|16,4|| align=right|2,376|| align=right|0,179|| align=right|3,48|| align=right|3,662||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65307)||2002 JD64|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,231|| align=right|2,00|| align=right|5,169||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65308)||2002 JC65|| align=right|16,5|| align=right|2,315|| align=right|0,116|| align=right|4,62|| align=right|3,522||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65309)||2002 JZ66|| align=right|16,8|| align=right|2,169|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|3,194||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65310)||2002 JL70|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,118|| align=right|9,50|| align=right|4,684||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65311)||2002 JZ75|| align=right|15,4|| align=right|3,186|| align=right|0,177|| align=right|9,25|| align=right|5,686||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65312)||2002 JP76|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,095|| align=right|4,05|| align=right|4,501||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65313)||2002 JB80|| align=right|16,3|| align=right|2,767|| align=right|0,044|| align=right|2,18|| align=right|4,602||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65314)||2002 JM80|| align=right|15,9|| align=right|3,194|| align=right|0,119|| align=right|0,47|| align=right|5,707||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65315)||2002 JE102|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,114|| align=right|5,83|| align=right|5,579||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65316)||2002 JG103|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,152|| align=right|2,43|| align=right|3,699||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65317)||2002 JY103|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,086|| align=right|1,12|| align=right|3,343||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65318)||2002 JH107|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,089|| align=right|5,96|| align=right|3,388||MBA||11. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65319)||2002 JJ127|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,182|| align=right|7,46|| align=right|5,429||MBA||7. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65320)||2002 JX128|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,127|| align=right|6,28|| align=right|3,809||MBA||8. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65321)||2002 JD133|| align=right|15,0|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|9,60|| align=right|5,135||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65322)||2002 KS|| align=right|14,8|| align=right|3,215|| align=right|0,068|| align=right|6,18|| align=right|5,764||MBA||16. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65323)||2002 KR4|| align=right|16,0|| align=right|2,720|| align=right|0,123|| align=right|4,03|| align=right|4,486||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65324)||2002 LA11|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,093|| align=right|4,16|| align=right|3,444||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65325)||2002 LO18|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,187|| align=right|2,73|| align=right|4,281||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65326)||2002 LZ18|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,233|| align=right|2,66|| align=right|5,661||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65327)||2002 LV20|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|6,84|| align=right|3,335||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65328)||2002 LU23|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,236|| align=right|7,23|| align=right|4,121||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65329)||2002 LX31|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,184|| align=right|3,90|| align=right|4,504||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65330)||2002 LR33|| align=right|14,8|| align=right|3,226|| align=right|0,033|| align=right|5,80|| align=right|5,792||MBA||5. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65331)||2002 LW35|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,054|| align=right|13,49|| align=right|5,696||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65332)||2002 LM44|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,178|| align=right|4,53|| align=right|4,600||MBA||4. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65333)||2002 LZ53|| align=right|15,9|| align=right|2,952|| align=right|0,027|| align=right|12,10|| align=right|5,072||MBA||10. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65334)||2002 LF57|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,176|| align=right|6,56|| align=right|3,831||MBA||10. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65335)||2002 LR58|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,390|| align=right|20,16|| align=right|4,028||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65336)||2002 LS58|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,055|| align=right|15,99|| align=right|5,513||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65337)||2002 MD4|| align=right|15,6|| align=right|2,684|| align=right|0,112|| align=right|1,35|| align=right|4,397||MBA||17. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65338)||2002 NH1|| align=right|16,8|| align=right|2,625|| align=right|0,092|| align=right|1,30|| align=right|4,253||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65339)||2002 NJ2|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,116|| align=right|8,60|| align=right|5,424||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65340)||2002 NR11|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,223|| align=right|1,62|| align=right|3,693||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65341)||2002 NC13|| align=right|17,0|| align=right|2,384|| align=right|0,190|| align=right|3,98|| align=right|3,681||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65342)||2002 NL13|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,129|| align=right|4,13|| align=right|5,001||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65343)||2002 NO16|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|4,512||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65344)||2002 NL18|| align=right|17,3|| align=right|2,333|| align=right|0,178|| align=right|5,03|| align=right|3,563||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65345)||2002 NF19|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,131|| align=right|5,36|| align=right|3,756||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65346)||2002 NC20|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,254|| align=right|13,76|| align=right|4,270||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65347)||2002 NR20|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,092|| align=right|5,49|| align=right|3,648||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65348)||2002 NU25|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,250|| align=right|2,82|| align=right|3,557||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65349)||2002 NR26|| align=right|16,9|| align=right|2,184|| align=right|0,222|| align=right|5,20|| align=right|3,226||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65350)||2002 NG34|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,237|| align=right|8,88|| align=right|5,437||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65351)||2002 ND37|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,209|| align=right|8,53|| align=right|3,687||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65352)||2002 NJ40|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,157|| align=right|2,49|| align=right|5,770||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65353)||2002 NR40|| align=right|15,9|| align=right|3,167|| align=right|0,162|| align=right|0,56|| align=right|5,634||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65354)||2002 NG43|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,171|| align=right|5,32|| align=right|3,606||MBA||15. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65355)||2002 NH52|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,598||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65356)||2002 NE54|| align=right|16,8|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|4,28|| align=right|3,316||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|65357 Antoniucci||2002 NR55|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,118|| align=right|5,06|| align=right|4,014||MBA||12. julij 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(65358)||2002 OS|| align=right|16,5|| align=right|2,671|| align=right|0,349|| align=right|10,10|| align=right|4,365||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65359)||2002 ON10|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,124|| align=right|4,02|| align=right|4,337||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65360)||2002 OE11|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,230|| align=right|8,32|| align=right|4,685||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65361)||2002 OO16|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,090|| align=right|10,68|| align=right|5,491||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65362)||2002 OG22|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,143|| align=right|1,77|| align=right|3,773||MBA||22. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|65363 Ruthanna||2002 PQ11|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,218|| align=right|2,10|| align=right|3,655||MBA||7. avgust 2002||Needville||J. Dellinger
|-
|(65364)||2002 PG16|| align=right|15,5|| align=right|3,094|| align=right|0,086|| align=right|1,51|| align=right|5,441||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65365)||2002 PD24|| align=right|15,7|| align=right|2,940|| align=right|0,087|| align=right|1,50|| align=right|5,041||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65366)||2002 PF26|| align=right|16,3|| align=right|2,283|| align=right|0,176|| align=right|4,32|| align=right|3,448||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65367)||2002 PR29|| align=right|17,1|| align=right|2,396|| align=right|0,196|| align=right|3,76|| align=right|3,708||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65368)||2002 PB41|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,192|| align=right|8,84|| align=right|4,044||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65369)||2002 PL44|| align=right|16,0|| align=right|2,681|| align=right|0,234|| align=right|10,02|| align=right|4,390||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65370)||2002 PS44|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,312|| align=right|8,23|| align=right|4,383||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65371)||2002 PB46|| align=right|15,1|| align=right|2,704|| align=right|0,159|| align=right|9,61|| align=right|4,446||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65372)||2002 PX46|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,130|| align=right|6,39|| align=right|3,472||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65373)||2002 PC52|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|3,08|| align=right|5,438||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65374)||2002 PP55|| align=right|13,2|| align=right|3,969|| align=right|0,274|| align=right|9,17|| align=right|7,907||HLD||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65375)||2002 PM56|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,215|| align=right|2,83|| align=right|4,180||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65376)||2002 PM63|| align=right|15,3|| align=right|3,056|| align=right|0,173|| align=right|6,78|| align=right|5,340||MBA||11. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65377)||2002 PT63|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,131|| align=right|2,85|| align=right|4,151||MBA||12. avgust 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65378)||2002 PD82|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,168|| align=right|2,91|| align=right|5,293||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65379)||2002 PL83|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,156|| align=right|3,35|| align=right|3,519||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65380)||2002 PQ97|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|4,54|| align=right|3,353||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65381)||2002 PP121|| align=right|15,6|| align=right|2,816|| align=right|0,051|| align=right|5,07|| align=right|4,724||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65382)||2002 PN127|| align=right|15,7|| align=right|2,812|| align=right|0,111|| align=right|4,15|| align=right|4,715||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65383)||2002 PN129|| align=right|16,1|| align=right|2,866|| align=right|0,078|| align=right|1,16|| align=right|4,850||MBA||15. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65384)||2002 PC136|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,188|| align=right|1,42|| align=right|3,690||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65385)||2002 QW|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,163|| align=right|1,20|| align=right|4,097||MBA||16. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65386)||2002 QS6|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,280|| align=right|7,41|| align=right|4,683||MBA||20. avgust 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(65387)||2002 QM42|| align=right|14,5|| align=right|3,187|| align=right|0,143|| align=right|6,46|| align=right|5,689||MBA||30. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65388)||2002 QF47|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,140|| align=right|14,53|| align=right|4,338||MBA||30. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65389)||2002 RF12|| align=right|13,9|| align=right|3,947|| align=right|0,262|| align=right|2,27|| align=right|7,840||HLD||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65390)||2002 RA13|| align=right|16,7|| align=right|2,274|| align=right|0,223|| align=right|1,09|| align=right|3,428||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65391)||2002 RJ25|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,259|| align=right|6,03|| align=right|4,223||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65392)||2002 RH28|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,089|| align=right|7,56|| align=right|3,577||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65393)||2002 RG29|| align=right|16,5|| align=right|2,693|| align=right|0,089|| align=right|3,16|| align=right|4,419||MBA||3. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65394)||2002 RC62|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,068|| align=right|13,81|| align=right|4,308||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65395)||2002 RY63|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,195|| align=right|9,20|| align=right|4,659||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65396)||2002 RQ69|| align=right|16,1|| align=right|2,796|| align=right|0,072|| align=right|2,77|| align=right|4,675||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65397)||2002 RL71|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,067|| align=right|5,71|| align=right|3,248||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65398)||2002 RP72|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,150|| align=right|13,84|| align=right|5,500||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65399)||2002 RR79|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,106|| align=right|2,16|| align=right|4,515||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65400)||2002 RJ83|| align=right|15,2|| align=right|3,051|| align=right|0,100|| align=right|3,84|| align=right|5,329||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65401)||2002 RX86|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,183|| align=right|2,69|| align=right|3,835||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65402)||2002 RU92|| align=right|16,2|| align=right|2,868|| align=right|0,221|| align=right|1,20|| align=right|4,857||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65403)||2002 RO94|| align=right|15,1|| align=right|2,808|| align=right|0,096|| align=right|3,05|| align=right|4,703||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65404)||2002 RX104|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,184|| align=right|5,34|| align=right|4,457||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65405)||2002 RY105|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|1,65|| align=right|4,360||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65406)||2002 RS112|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,136|| align=right|11,67|| align=right|4,334||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65407)||2002 RP120|| align=right|12,3|| align=right|55,3|| align=right|0,956|| align=right|119,11|| align=right|411||SDO||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65408)||2002 RM136|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,222|| align=right|5,39|| align=right|4,090||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65409)||2002 RM212|| align=right|14,2|| align=right|3,350|| align=right|0,153|| align=right|16,36|| align=right|6,131||MBA||15. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65410)||2002 ST16|| align=right|15,6|| align=right|3,098|| align=right|0,204|| align=right|0,73|| align=right|5,452||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65411)||2002 SH30|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,171|| align=right|10,22|| align=right|4,149||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65412)||2002 SS47|| align=right|15,9|| align=right|2,792|| align=right|0,081|| align=right|3,35|| align=right|4,665||MBA||30. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65413)||2002 TB28|| align=right|15,7|| align=right|3,096|| align=right|0,184|| align=right|0,37|| align=right|5,446||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65414)||2002 TE30|| align=right|15,5|| align=right|2,915|| align=right|0,075|| align=right|1,11|| align=right|4,976||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65415)||2002 TW39|| align=right|16,1|| align=right|2,682|| align=right|0,295|| align=right|11,28|| align=right|4,392||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65416)||2002 TK40|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,231|| align=right|3,70|| align=right|4,358||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65417)||2002 TG44|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,247|| align=right|4,90|| align=right|3,692||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65418)||2002 TC47|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|4,456||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65419)||2002 TB50|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,117|| align=right|3,94|| align=right|4,142||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65420)||2002 TF51|| align=right|17,3|| align=right|2,376|| align=right|0,194|| align=right|5,56|| align=right|3,661||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65421)||2002 TG75|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,037|| align=right|7,94|| align=right|3,803||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65422)||2002 TL79|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,116|| align=right|14,76|| align=right|3,673||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65423)||2002 TL89|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,237|| align=right|10,57|| align=right|5,342||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65424)||2002 TO111|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,100|| align=right|9,19|| align=right|5,769||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65425)||2002 TL129|| align=right|16,7|| align=right|2,165|| align=right|0,239|| align=right|4,89|| align=right|3,184||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65426)||2002 TS135|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,154|| align=right|8,27|| align=right|3,904||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65427)||2002 TU168|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,146|| align=right|4,06|| align=right|3,644||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65428)||2002 TY176|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,153|| align=right|12,75|| align=right|4,033||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65429)||2002 TV177|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,264|| align=right|15,61|| align=right|4,414||MBA||11. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65430)||2002 TK180|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|12,55|| align=right|3,777||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65431)||2002 TC198|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,139|| align=right|12,19|| align=right|4,520||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65432)||2002 TH209|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,210|| align=right|9,30|| align=right|4,061||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65433)||2002 TX238|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,331|| align=right|7,89|| align=right|3,555||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65434)||2002 TD243|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,221|| align=right|12,38|| align=right|4,111||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65435)||2002 TQ253|| align=right|16,9|| align=right|2,207|| align=right|0,138|| align=right|3,79|| align=right|3,278||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65436)||2002 TJ261|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,167|| align=right|5,89|| align=right|3,587||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65437)||2002 TM275|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,172|| align=right|4,76|| align=right|4,472||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65438)||2002 TA280|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,048|| align=right|14,67|| align=right|5,650||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65439)||2002 TV281|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,231|| align=right|9,41|| align=right|4,439||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65440)||2002 TF285|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,198|| align=right|10,05|| align=right|5,365||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65441)||2002 TF291|| align=right|16,0|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|12,32|| align=right|4,231||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65442)||2002 TV291|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,285|| align=right|12,48|| align=right|4,407||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65443)||2002 TR300|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,091|| align=right|11,78|| align=right|5,385||MBA||15. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65444)||2002 UO29|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,157|| align=right|7,54|| align=right|3,534||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65445)||2002 UK39|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,106|| align=right|2,44|| align=right|3,585||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65446)||2002 VP25|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,157|| align=right|10,58|| align=right|5,125||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65447)||2002 VR34|| align=right|15,2|| align=right|3,041|| align=right|0,188|| align=right|0,83|| align=right|5,303||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65448)||2002 VN35|| align=right|15,5|| align=right|3,167|| align=right|0,198|| align=right|0,44|| align=right|5,636||MBA||5. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65449)||2002 VS37|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,108|| align=right|11,33|| align=right|4,433||MBA||4. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65450)||2002 VX52|| align=right|16,5|| align=right|2,273|| align=right|0,160|| align=right|2,02|| align=right|3,426||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65451)||2002 VL58|| align=right|16,2|| align=right|2,781|| align=right|0,108|| align=right|5,05|| align=right|4,636||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65452)||2002 VZ65|| align=right|16,5|| align=right|2,635|| align=right|0,156|| align=right|4,33|| align=right|4,277||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65453)||2002 VJ68|| align=right|14,9|| align=right|2,968|| align=right|0,117|| align=right|9,58|| align=right|5,111||MBA||7. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65454)||2002 VD69|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|11,67|| align=right|4,315||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65455)||2002 VC75|| align=right|16,9|| align=right|2,216|| align=right|0,055|| align=right|4,76|| align=right|3,299||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65456)||2002 VW76|| align=right|15,8|| align=right|3,134|| align=right|0,128|| align=right|5,17|| align=right|5,546||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65457)||2002 VQ78|| align=right|15,1|| align=right|3,174|| align=right|0,208|| align=right|11,86|| align=right|5,654||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65458)||2002 VD102|| align=right|15,7|| align=right|2,215|| align=right|0,118|| align=right|4,57|| align=right|3,295||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65459)||2002 WV7|| align=right|15,7|| align=right|2,838|| align=right|0,026|| align=right|0,91|| align=right|4,780||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65460)||2002 WU11|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,118|| align=right|10,78|| align=right|4,353||MBA||27. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65461)||2002 WU12|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,213|| align=right|11,56|| align=right|4,270||MBA||28. november 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(65462)||2002 XB2|| align=right|16,0|| align=right|2,600|| align=right|0,129|| align=right|4,38|| align=right|4,192||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65463)||2002 XD2|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,124|| align=right|2,93|| align=right|3,629||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65464)||2002 XN3|| align=right|15,0|| align=right|3,219|| align=right|0,146|| align=right|4,82|| align=right|5,775||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65465)||2002 XQ20|| align=right|15,9|| align=right|2,808|| align=right|0,037|| align=right|2,64|| align=right|4,706||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65466)||2002 XR21|| align=right|16,6|| align=right|2,584|| align=right|0,159|| align=right|3,63|| align=right|4,152||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65467)||2002 XG26|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,191|| align=right|1,55|| align=right|3,679||MBA||7. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65468)||2002 XV27|| align=right|16,9|| align=right|2,609|| align=right|0,114|| align=right|0,77|| align=right|4,214||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65469)||2002 XJ29|| align=right|14,7|| align=right|2,990|| align=right|0,050|| align=right|12,21|| align=right|5,170||MBA||5. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65470)||2002 XC47|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,085|| align=right|6,87|| align=right|3,666||MBA||8. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65471)||2002 YT5|| align=right|14,7|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|8,32|| align=right|5,726||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65472)||2002 YJ7|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|5,98|| align=right|3,635||MBA||30. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65473)||2002 YT23|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,112|| align=right|10,94|| align=right|5,182||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65474)||2003 AZ5|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,106|| align=right|14,67|| align=right|4,160||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65475)||2003 AB16|| align=right|16,5|| align=right|2,563|| align=right|0,083|| align=right|7,85|| align=right|4,103||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65476)||2003 AU29|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,057|| align=right|2,36|| align=right|3,280||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65477)||2003 AX37|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,085|| align=right|10,87|| align=right|5,153||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65478)||2003 AW53|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,027|| align=right|13,84|| align=right|4,002||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65479)||2003 AP75|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,258|| align=right|12,44|| align=right|5,208||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65480)||2003 BP12|| align=right|17,3|| align=right|2,256|| align=right|0,064|| align=right|5,51|| align=right|3,389||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65481)||2003 BW36|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,162|| align=right|0,85|| align=right|3,729||MBA||28. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65482)||2003 BH63|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,148|| align=right|11,47|| align=right|4,237||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65483)||2003 BD84|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,075|| align=right|4,63|| align=right|3,433||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65484)||2003 BL90|| align=right|16,7|| align=right|2,302|| align=right|0,062|| align=right|6,38|| align=right|3,492||MBA||30. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65485)||2003 CK9|| align=right|16,4|| align=right|2,598|| align=right|0,143|| align=right|4,06|| align=right|4,186||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65486)||2003 CJ19|| align=right|16,8|| align=right|2,403|| align=right|0,132|| align=right|1,99|| align=right|3,724||MBA||8. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65487)||2003 CD20|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,106|| align=right|15,61|| align=right|4,091||MBA||9. februar 2003||La Silla||R. Michelsen; G. Masi
|-
|(65488)||2003 DT8|| align=right|15,9|| align=right|3,145|| align=right|0,085|| align=right|1,05|| align=right|5,578||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65489)||2003 FX128|| align=right|6,3|| align=right|104|| align=right|0,827|| align=right|22,27|| align=right|1047||SDO||22. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(65490)||2062 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,112|| align=right|10,26|| align=right|3,687||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65491)||2084 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,135|| align=right|0,135|| align=right|1,06|| align=right|3,120||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65492)||2104 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,118|| align=right|0,202|| align=right|26,51|| align=right|5,506||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65493)||2119 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,141|| align=right|6,31|| align=right|3,624||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65494)||2123 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,068|| align=right|8,84|| align=right|5,668||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65495)||2200 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,243|| align=right|2,84|| align=right|4,002||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65496)||2211 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,210|| align=right|4,09|| align=right|3,676||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65497)||2606 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|2,02|| align=right|3,655||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65498)||2647 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,179|| align=right|1,51|| align=right|3,706||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65499)||2650 P-L|| align=right|17,4|| align=right|2,288|| align=right|0,192|| align=right|1,77|| align=right|3,460||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65500)||2759 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,451|| align=right|0,195|| align=right|1,01|| align=right|3,837||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov